«Полгода до весны» — пятый официальный и первый акустический альбом группы Tracktor Bowling, выпущенный на двух дисках, один из которых содержит полноценные записи, сведенные в студии, а другой — запись живого акустического выступления группы. Вышел 17 сентября 2007 года на лейбле A-One Records.
Также группа выпустила видеоклипы на две композиции с альбома: Outside и Твоя.

Список композиций

Диск 1

Диск 2 (Live)

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Tracktor Bowling
Альбомы A-One Records